Avesnelles és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 2.566 habitants. Es troba a 100 km de Lilla, Brussel·les o Reims (Marne), a 45 km de Valenciennes, Mons (B) o Charleroi (B), a 15 km de Fourmies i al costat d'Avesnes-sur-Helpe. Limita amb Avesnes-sur-Helpe, Étrœungt, Flaumont-Waudrechies, Haut-Lieu i Sémeries.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord